Název Trpín má více sídel:
 Trpín, obec v okrese Svitavy
 Trpín (okres Krupina), obec na Slovensku v okrese Krupina
 Trpín (Drslavice), část obce Drslavice v okrese Prachatice
 Trpín (Červená Lhota), osada Červené Lhoty, části obce Bílá Lhota v okrese Olomouc